The Catch of the Season – Commedia musicale di Seymour Hicks e Cosmo Hamilton

Film
 The Catch of the Season – cortometraggio del 1905 prodotto dalla  Cricks & Sharp
 The Catch of the Season – cortometraggio del 1906 diretto da Alf Collins
 The Catch of the Season – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Myers
 The Catch of the Season – cortometraggio del 1914 diretto da Langford Reed